А́вину мáлкену (ави́ну малкéну, Абину-Малкену) ( — «отче наш царь наш»; ) в талмудическом иудаизме — покаянная молитва, которую произносят в течение «10 дней покаяния», начиная от Рош ха-шана до Йом кипура. В сефардском носахе, а также реформистском иудаизме молитву «Авину малкену» произносят лишь в Рош ха-шана и Йом кипур.

Размер молитвы и порядок строф значительно различаются в разных общинах.

Молитва «Авину малкену» была составлена особо для постных дней (понедельник, четверг, понедельник) во времена бедствий и была объединена с будничной молитвой «Шмóне э́сре» палестинского носаха и современной молитвой «Амида» вавилонского носаха в нынешнем виде.

Первоначально молитва «Авину малкену» была составлена в виде «алфавитного» акростиха на основе 24-х букв греческого алфавита (этим объясняется строгий порядок 12-и серединных благословений молитвы «Шмоне эсре»), но позднее, после многочисленных изменений, порядок был нарушен.

Талмудическая молитва «Авину малкену» и христианская молитва «Отче наш» — основаны на общем источнике.

Текст 
В вавилонском Талмуде (Таанит 25 б) упомянуто о 24 строфах молитвы «Авину малкену», однако указаны лишь 2 строфы, которые произнёс раввин Акива, чтобы выпал дождь. Согласно другому источнику молитва «Авину малкену» состояла из 5 строф. В постталмудическую эпоху молитва насчитывала 19 строф. Позже молитва была увеличена до 24 строф, чтобы сделать её похожей на молитву «Шмоне эсре», составленную из 18 благословений будней и 6 дополнительных благословений (Мишна, Таанит 2). Большинство строф молитвы «Авину малкену» — схожи с серединными благословениями молитв «Амида» и «Хавинену». В махзоре раввина Амрама гаона молитва «Авину малкену» составлена из 25 строф. В сефардском нусахе молитва «Авину малкену» была расширена до 29 строф. В ашкеназском нусахе — 38 строф. В польском нусахе (сфарад) — 44 строфы. В нусахе Салоник — 53 строфы.

В молитве «Амида» в благословениях 5 и 6 также содержится выражение «Отче наш, Царь наш».

В нынешнем виде в молитве «Авину малкену» выражено раскаяние в грехах и просьба о записи в «Книгу жизни» во время праздника Рош ха-шана и «Книгу прощения» в Йом кипур.

 Отче наш, Царь наш, согрешили мы пред ликом Твоим!
 Отче наш, Царь наш, нет у нас [другого] Царя, кроме Тебя!
 Отче наш, Царь наш, поступай с нами согласно имени Твоему!
 Отче наш, Царь наш, отведи от нас обвинения тяжкие!
 Отче наш, Царь наш, возобнови на нас оправдания благие!
 Отче наш, Царь наш, отведи от нас замыслы ненавидящих нас!
 Отче наш, Царь наш, расстрой сговор врагов наших!
 Отче наш, Царь наш, пошли исцеление болеющим народа Твоего!
 Отче наш, Царь наш, отведи мор от [земельного] надела Твоего!
 Отче наш, Царь наш, отведи чуму и меч и мор от сыновей Завета Твоего!
 Отче наш, Царь наш, помяни, ибо прах мы!
 Отче наш, Царь наш, поступай по-Своему, но не по-нашему!
 Отче наш, Царь наш, разорви приговор суда [над] нами!
 Отче наш, Царь наш, сотри запись провинностей наших!
 Отче наш, Царь наш, извини и прости проступки наши!
 Отче наш, Царь наш, сотри и убери преступления наши от очей Своих!
 Отче наш, Царь наш, возврати нас в раскаянии глубоком пред ликом Твоим!
 Отче наш, Царь наш, впиши нас в «Книгу жизни»!
 Отче наш, Царь наш, впиши нас в «Книгу памяти»!
 Отче наш, Царь наш, впиши нас в «Книгу заслуг»!
 Отче наш, Царь наш, впиши нас в «Книгу прибыли и пропитания»!
 Отче наш, Царь наш, взрасти нам спасение скорее!
 Отче наш, Царь наш, восприми милостиво мольбу нашу!
 Отче наш, Царь наш, поступай согласно имени Своему великому!
 Отче наш, Царь наш, поступай согласно милосердию Своему обильному, да помилуй нас!

В сефардском сидуре молитва «Авину малкену» описана следующим образом:

 Отче наш, Царь наш, Отче наш — Ты!
 Отче наш, Царь наш, нет у нас () кроме Тебя!
 Отче наш, Царь наш, помилуй нас!
 Отче наш, Царь наш, смилостивься к нам и ответь нам!

Мишна 

Встали, чтобы помолиться. Опустились [на колени] перед ковчегом, а опытный старейшина, у которого есть сыновья и мало имущества, чтобы помышлял бы лишь о молитве, произносит 24 благословения — 18 ежедневных и добавляет к ним ещё 6

Талмуд 

Случилось с рáби Элиэ́зером, когда опустился [на колени] перед ковчегом и произнёс 24 благословения, но не было отвечено ему. Тогда опустился [на колени] рáби А́кива после него и произнёс: «Отче наш, Царь нашВыражение «Отче наш, Царь наш» также содержится в благословениях 5 и 6 молитвы «Амида», нет у нас [другого] царя, кроме Тебя! Отче наш, Царь наш, помилуй нас!». И [тогда] пошли зимние ливни. Стали перешёптываться наши раввины [вокруг]. Явился Глас небесный и произнёс: «Не потому, что этот – мудрее, чем тот, а потому, что этот умалился, а тот нет»

Литература 
 
 
 
 
 Abinu Malkenu  — Jewish Encyclopedia
 Иудейское богослужение — Православная энциклопедия
 «Десять дней раскаяния»  — глава из книги «Кицур шулхан арух». Сайт ru.chabad.org

Примечания

См. также 
 Таханун
 Молитва мытаря

Еврейские молитвы и благословения
Еврейские законы и обычаи
Рош ха-Шана
Дни трепета
Йом Киппур
Посты в иудаизме
Слова и фразы на иврите